Roger José Cury, conhecido simplesmente como Rogê (Rio de Janeiro, 25 de abril de 1975) é um cantor, compositor e instrumentista brasileiro. Em 2000 lançou seu primeiro CD de forma independente.

Discografia
(2018) Nômade • Warner Music • CD

(2016) Na Veia (c/ Arlindo Cruz) • Warner Music • CD

(2014) Baile do Brenguelé • Warner Music • CD

(2014) Baile do Brenguelé • Warner Music • DVD

(2012) Brenguelé • Coqueiro Verde • CD

(2010) Fala Geral • Bolacha Discos • CD

(2009) 4 Cabeça (c/ grupo 4 Cabeça) • Bolacha Discos • CD

(2009) Do samba para Djavan (participação com Gabirel Moura) • Performance Music • CD

(2008) Brasil em Brasa • Independente • CD

(2008) Doces Cariocas (c/ Alexia Bomtempo, Alvinho Lancellotti, Domenico Lancellotti, Dadi, Pierre Aderne, Silvia Machete e Wilson Simoninha) • Abacateiro • CD

(2000) Rogê & BandaVera • Independente • CD

Ligações externas
 
 
 
 
 

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Instrumentistas do Rio de Janeiro (estado)
Cantores de música popular brasileira